Kelvin — unitate de măsură fundamentală din Sistemul Internațional a temperaturii absolute, dată în onoarea fizicianului britanic William Thomson, Lord Kelvin.

Kelvin se mai poate referi și la:

Nume și prenume de oameni 
 William Thomson, Lord Kelvin (1824-1907), fizician și inginer irlandez, președinte al Royal Society.
 Ray Kelvin, om de afaceri britanic
 Rob Kelvin, reporter australian 
 Kelvin Mwikya, fondator al Philemon Ministries
 Kelvin (prenume), listă de oameni care au acest prenume

Locuri 
 Râul Kelvin, Glasgow, 
 Kelvin Aqueduct
 Kelvin Hall, arenă sportivă dedicată atletismului și boxului
 Glasgow Kelvin (parlamentul Regatului Unit) — zonă electorală a Parlamentului Regatului Unit 
 Glasgow Kelvin (parlamentul Scoției) — zonă electorală a Parlamentului Scoției 
 Kelvin, South Lanarkshire, district industrial, Scoția
 Kelvin, North Dakota, comunitate neîncorporată din statul ,

Alte utilizări 
 Kelvin High School, aflată în Winnipeg, Manitoba
 , vas maritim
 , vas al Royal Navy
 USS Kelvin, navă cosmică ficțională din filmul Star Trek (2009)

Vezi și 
 Kevin (dezambiguizare) 
 Kelvin Grove (dezambiguizare) 
  
  
 Kelvin Central Buses, companie de transport din Scoția 
 Kelvin Diesels, fabricant de motoare diesel marine din Glasgow 
 Kelvin Gold Medal, medalie apreciativă de inginerie acordată acordată o dată la trei ani, uneori intermitent, între 1920 și 2013 
 Kelvin Hughes, companie scoțiană de sisteme de navigație maritimă
 Kelvin Scottish, companie scoțiană de transport 
 Kelvin sensing, punte de patru rezistoare folosită la măsurători 
 Ecuația lui Kelvin, ecuație ce descrie comportamentul fluidelor la limita interfeței presiunii vapor-lichid 
 Funcție Kelvin, funcție din matematica aplicată, care are o parte reală și una imaginară 
 Problema Kelvin, din teoria bulelor 
 Puntea Kelvin, dispozitiv de măsurat rezistențe electrice sub 1 Ohm 
 Teorema Kelvin a circulației fluidelor, teoremă publicată de Lordul Kelvin în 1869

Legături externe 

 

Nume proprii